Oberes Winzerhaus steht für:
 Oberes Winzerhaus des Minckwitzschen Weinbergs, siehe Winzerhaus Erdmann, denkmalgeschütztes Winzerhaus in Radebeul, Sachsen
 Oberes Winzerhaus von Neufriedstein, siehe Neufriedstein #Nitzsches Winzerhof, denkmalgeschütztes Winzerhaus in Radebeul, Sachsen